(1853-1901), boxeur canadien
George Godfrey (1888-1965), nageur sud-africain
George Godfrey (1897-1947), boxeur américain
 (né en 1944), curleur américain